Критическая масса может означать:
 Критическая масса — в ядерной физике — минимальное количество делящегося вещества, необходимое для начала самоподдерживающейся цепной реакции деления.
 Критическая масса — понятие в социологии, означающее достаточное количество людей для поддержания какой-либо идеи или общественного движения.
 «Критическая масса» — встреча в одном месте значительного количества велосипедистов, которые организованно движутся по городу.
 «Критическая масса» — русский литературный журнал.

См. также 
 Критическое состояние

Примечания